П'єтра (Pietra) означає "камінь" в італійській мові. Часто зустрічається як частина географічних назв. Також зустрічається як жіноче ім’я.

Географічні назви

Франція
П'єтра-ді-Верде — муніципалітет у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
П'єтракорбара — муніципалітет у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
П'єтральба — муніципалітет у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.
П'єтрасерена  — муніципалітет у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика.

Італія
муніципалітети (комуни)
П'єтра-де'-Джорджі — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Павія.
 П'єтра-Лігуре — муніципалітет у регіоні Лігурія, провінція Савона.
П'єтра-Марацці — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Алессандрія.
 П'єтраббонданте — муніципалітет у регіоні Молізе, провінція Ізернія.
П'єтрабруна — муніципалітет у регіоні Лігурія, провінція Імперія.
П'єтракамела — муніципалітет у регіоні Абруццо, провінція Терамо.
П'єтракателла — муніципалітет у регіоні Молізе, провінція Кампобассо.
П'єтракупа — муніципалітет у регіоні Молізе, провінція Кампобассо.
П'єтрадефузі — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Авелліно.
П'єтраферраццана — муніципалітет у регіоні Абруццо, провінція К'єті.
П'єтрафітта — муніципалітет у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
П'єтрагалла — муніципалітет у регіоні Базиліката, провінція Потенца.
П'єтрамелара — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Казерта.
П'єтрамонтекорвіно — муніципалітет у регіоні Апулія, провінція Фоджа.
П'єтраніко — муніципалітет у регіоні Абруццо, провінція Пескара.
П'єтрапаола — муніципалітет у регіоні Калабрія, провінція Козенца.
П'єтрапертоза — муніципалітет у регіоні Базиліката, провінція Потенца.
П'єтраперція — муніципалітет у регіоні Сицилія, провінція Енна.
П'єтрапорціо — муніципалітет у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
П'єтрароя — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Беневенто.
П'єтраруббія — муніципалітет у регіоні Марке, провінція Пезаро і Урбіно.
П'єтразанта — муніципалітет у регіоні Тоскана, провінція Лукка.
П'єтрасторніна — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Авелліно.
П'єтравайрано — муніципалітет у регіоні Кампанія, провінція Казерта.
Сільвано-П'єтра — муніципалітет у регіоні Ломбардія, провінція Павія.
споруди
Понте П'єтра — арковий міст через річку Адідже у Вероні, Італія.

Див. також 
 Петра (значення)